Bruno Carotti – calciatore francese
Duilio Carotti – pittore italiano
Gabriello Carotti – calciatore italiano
Lorenzo Carotti – calciatore italiano
Pietro Carotti – politico italiano